Mortoniella kan syfta på:

 Mortoniella (djur) – ett släkte av nattsländor
 Mortoniella (växter) – ett släkte av växter